

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Bear – census-designated place (CDP) della contea di New Castle, nel Delaware
 Bear Creek – census-designated place nella contea di Merced, in California
 Bear Flat – census-designated place della contea di Gila, in Arizona
 Bear Lake, Lago dell'Orso – lago nella Penisola di Kenai, in Alaska
 Bear River – comune della contea di Uinta, nello Wyoming
 Bear Rocks – census-designated place della contea di Fayette, in Pennsylvania
 Bear Seamount – vulcano sottomarino della catena dei New England Seamounts, nell'oceano Atlantico
 Bear Valley – census-designated place nella contea di Mariposa in California
 Bear Valley Springs census-designated place della contea di Kern, in California, 
 Big Bear City – census-designated place della contea di San Bernardino, in California

Persone 
 Dilka Bear, nome d'arte di Dilyara Nassyrova (1977) – pittrice kazaka
 Emily Bear (2001) – pianista statunitense
 Greg Bear, pseudonimo di Gregory Dale Bear (1951-2022) – autore di fantascienza statunitense
 Marius Bear, pseudonimo di Marius Hügli (1993) – cantante svizzero
 Panda Bear, nome d'arte di Noah Benjamin Lennox (1978) – musicista statunitense

Altro 
 Bear – film del 2010 diretto da Roel Reiné
 Bear – comunità gay
 Drop bear, nome scientifico di fantasia: Thylarctos plummetus – animale del folclore australiano moderno
 Edward Bear – gruppo musicale canadese di genere rock

Pagine correlate 
 The Bear